Münsterland Giro 2021, ze względów sponsorskich znany jako Sparkassen Münsterland Giro 2021 – 15. edycja wyścigu kolarskiego Münsterland Giro, która odbyła się 3 października 2021 na trasie o długości ponad 188 kilometrów, biegnącej z holenderskiego Enschede do niemieckiego miasta Münster. Impreza kategorii 1. Pro była częścią UCI ProSeries 2021.

Drużyny

Klasyfikacja generalna

Bibliografia 
 
 

UCI ProSeries 2021
Kolarstwo w Niemczech
2021 w Niemczech